TMC puede referirse a los siguientes términos:

 Tennis Masters Cup, anterior denominación del torneo de tenis ATP World Tour Finals.
 Traffic message channel, canal de mensajes de tráfico.
 Travel Management Company, compañía de gestión de viajes corporativos.
 TMC (canal de televisión), canal de televisión de Francia y Mónaco, fundado en 1954 como Télé Monte-Carlo.
 Telemontecarlo, canal de televisión italiano que actualmente se llama La7.
 El polideportivo Thomas & Mack Center.
 TMC - TMC PARTS, Marca Lider de Máquinas para bosque y jardín, en Argentina y Latinoamérica.

Siglas